Ripple steht für:

 Ripple (Geldsystem)
 Ripple (Kent), Dorf im District Dover, Vereinigtes Königreich
 Schälrippchen im Schwäbischen
 Ripple Current, siehe Rippelstrom
 eine unter anderem von Google, Ford, Infineon, NXP und Texas Instruments entwickelte Radar-Technologie mit Programmier-Schnittstellen für Kleingeräte mit geringem Energieverbrauch

Siehe auch:
 Rippel (Begriffsklärung)
 Rippl